Ibídem puede hacer referencia a:

 Ibídem, cultismo de origen latino (abreviado: ibid.);
 Ibídem, grupo de rock español;
 Ibid, cuento escrito por Howard Phillips Lovecraft.